Miejscowości w USA:
 Holmesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Holmesville – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage

Gminy w USA:
 Holmesville (ang. Holmesville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker